Mozdok - stad in de Russische republiek Noord-Ossetië
 Mozdok (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Mozdok (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov